Sweet Dreams kan henvise til:

 album
 Sweet Dreams (Are Made of This) – album med Eurythmics

 sange
 "Sweet Dreams (Are Made of This) (sang)" – single fra bandet Eurythmics fra 1983 på albummet af samme navn
 "Sweet Dreams (Beyoncé-sang)" – sang af Beyoncé

 film
 Sweet Dreams (film fra 1985) – biografisk film om country-sangeren Patsy Cline.
 Sweet Dreams (film fra 2007) – film instrueret af Margit Rosenaa og Sten Platz

 episoder i tv-serier
 "Sweet Dreams (Glee)" – Glee-episode
 Sweet Dreams (Merlin) – Merlin-episode

 musikgrupper
 Sweet Dreams (gruppe) – britisk vokaltrio som repræsenterede Storbritannien i Eurovision 1983